Честны́х — русская фамилия. Известные носители:

 Честных, Александр (род. 1974) — советский, армянский, грузинский фигурист-парник.
 Честных, Дмитрий Александрович (род. 1971) — российский джазовый и блюзовый гитарист.